Il doppio del Hamburg Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma solo Woodbridge ha partecipato in coppia con Jonas Björkman.

Björkman e Woodbridge hanno battuto in finale 7–6 (7–2), 3–6, 6–3 Daniel Nestor e Sandon Stolle.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (campioni)
 Daniel Nestor /  Sandon Stolle (finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)

 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (primo turno) 
 Ellis Ferreira /  Jared Palmer (quarti di finale) 
 Wayne Arthurs /  Nenad Zimonjić (secondo turno) 
 David Adams /  Martín García (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hamburg Masters 2001
ATP Tour 2001